Collegio uninominale Emilia-Romagna - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati nella ripartizione del 2017
 Collegio uninominale Emilia-Romagna - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati nella ripartizione del 2020
 Collegio uninominale Emilia-Romagna - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori